Zelhem steht für:
 Zelhem (Bronckhorst), ein Ort in der niederländischen Gemeinde Bronckhorst
 Haus Zelem (auch Zelhem geschrieben), eine Burg bei dem Ort Mehr in der Gemeinde Kranenburg